Grand Prix San Marino Formuły 1 – była eliminacji Mistrzostw Świata Formuły 1.
 Motocyklowe Grand Prix San Marino – eliminacja Mistrzostw Świata Motocyklowych Mistrzostw Świata.